Az 1980-as európai Formula–2-es bajnokság volt a sorozat tizennegyedik idénye.

Versenynaptár

Végeredmény

Források

 
 

Formula–2-es szezonok
F